Fotbollsallsvenskan 1939/1940 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 26 juli-19 november 1939 och vårsäsongen spelades 7 april-2 juni 1940.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter 

1939 i Sverige
1940 i Sverige
1939/1940
Fotbollssäsongen 1939/1940